Искрово — название населённых пунктов в России:

 Искрово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Искрово — посёлок в Полесском районе Калининградской области.

См. также 
 Искра
 Искровка